Коротаиха — топоним в России, распространён в Кировской области.

 Котчиха — посёлок в Омутнинском районе.
 Котчиха — железнодорожная станция на участке Яр — Верхнекамская.
 Котчиха — река, координаты 59°07' с. ш. 52°18' в. д..

Примечания